Pierre Benoît – romanziere e accademico francese (1886-1962)
Pierre Benoit (biblista) – biblista francese (1906-1987)
Pierre Benoit (zoologo) – zoologo e aracnologo belga (1920-1995)